Orton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Peter Darbishire Orton
 Clayton Roberts Orton